China Open 2002 był dziewiątym (i szóstym rankingowym) turniejem sezonu snookerowego 2001/02. Zawody po 3 latach przerwy powróciły do Szanghaju, tym razem do International Gymnastics Centre, które gościło najlepszych snookerzystów świata w dniach 24 lutego - 3 marca 2002.

Ronnie O’Sullivan, obrońca tytułu, odpadł w ćwierćfinale zawodów z Markiem Selbym. Puchar za zwycięstwo i czek na 50 tysięcy funtów odebrał Mark J. Williams, który w finale pokonał Anthony'ego Hamiltona 9-8, mimo że w pewnym momencie przegrywał już 5-8.

W zawodach tradycyjnie wystąpili zawodnicy z dzikimi kartami – podobnie jak w poprzedniej edycji turnieju było ich dwóch. Po raz pierwszy w historii China Open pojawił się Ding Junhui, który wygrał ten turniej w 2005 roku.

Drabinka turniejowa

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Finał

Kwalifikacje 
W turnieju eliminacyjnym wzięło udział 128 zawodników. Do fazy głównej zawodów awansowało 16 najlepszych.

Linki zewnętrzne 
 
 China Open 2002 w serwisie WWW Snooker
 

China Open (snooker)
2002 w sporcie